Бран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Бран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Бран () — село в Румунії, в повіті Брашов
 Бран () — замок в Румунії, в селі Бран, повіт Брашов